Вильякорта () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вильякорта, Хосе Дамиан (1796—1860) — сальвадорский юрист и политик первой половины XIX века.
 Вильякорта, Хуан Висенте (1764—1828) — центральноамериканский политический деятель начала XIX века.